Norc bezeichnet:

 den Supercomputer Naval Ordnance Research Calculator
 einen rumänischen Internetdienstanbieter, siehe norc.ro
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, benannt nach dem Supercomputer (1625) The NORC
 NORC at the University of Chicago, eine der größten Sozialforschungseinrichtungen in den USA

Siehe auch:
 Nork

Abkürzung